Osoby o tym nazwisku:
 Artur Detko – polski kolarz szosowy
 Dymitr Detko – bojar ruski, starosta Rusi Halickiej
 Joanna Barczyńska (z domu Detko) – polska szachistka, z zawodu lekarka
 Jerzy Detko – polski muzyk jazzowy i lekkoatleta